Склад збірної Мексики на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...Мексика
С 2010